Придача:

 Придача — деревня, Малоярославецкий район, Калужская область, Россия.
 Придача — бывшее село, ныне историческая часть города Воронежа.
 Придача — экспериментальный (испытательный) аэродром в городе Воронеж.
 Придача — станция Юго-Восточной железной дороги.